In Germania:
Kastl – un comune del circondario di Altötting in Baviera
Kastl – un comune del circondario di Amberg-Sulzbach in Baviera
Kastl – un comune del circondario di Tirschenreuth in Baviera